2 wsie na Białorusi:
 Kurczowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Kurczowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim